Даньчак Вікторія Андріївна (* 2000) — українська волейболістка, центральний блокуючий. Гравець національної збірної.
 Даньчак Віталій Ярославович (* 1981) — український релігійний діяч.
 Даньчак Іван (1881—1946) — український оперний і драматичний актор та співак (баритон).